Ortolan (ras), een fictief ras uit de Star Wars reeks
 Marcel Augusto Ortolan (1981), Braziliaans voetballer